Mazzorno Destro – frazione italiana del comune di Taglio di Po
 Mazzorno Sinistro – frazione italiana del comune di Adria